Huling ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Huling (* 1983), US-amerikanischer Hindernisläufer
 James Hall Huling (1844–1918), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Huling Branch